Luis Echeverría kan syfta på:

 Luis Echeverría, mexikansk politiker, president 1970–76

Geografi

Mexiko 

 Luis Echeverría, Veracruz, Tlapacoyan, 
 Luis Echeverría, Oaxaca, Santiago Jocotepec, 
 Luis Echeverría, Zacatecas, Sombrerete, 

Robotskapade Mexikoförgreningar